Das The Lipton Championships 1996 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen auf Key Biscayne, Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 21. bis 31. März 1996 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chanda Rubin mit 6:1 und 6.3. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario mit 6:4 und 6:4 gegen Meredith McGrath / Larisa Neiland.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)